BAFTA est l'acronyme de la British Academy of Film and Television Arts, organisme professionnel britannique qui décerne des récompenses dans les domaines du cinéma, de la télévision et du multimédia, à la manière des Oscars pour les États-Unis.

Académies 
 British Academy of Film and Television Arts
 BAFTA Cymru (Pays de Galles)
 BAFTA Scotland (Écosse)
 BAFTA/LA (Los Angeles)
 BAFTA East Coast (Côte Est)

Cérémonies (BAFTA Awards) 
 British Academy Film Awards
 British Academy Television Awards
 British Academy Children's Film and Television Awards
 British Academy Video Games Awards
  British Academy Interactive Awards

Autres usages
Baltic Free Trade Area